Die Saison 1995/96 war die 1. Spielzeit der höchsten Spielklasse Mecklenburg-Vorpommerns als Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern (zuvor Landesliga Mecklenburg-Vorpommern) und die zweite als fünfthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland.

Statistik

Tabelle

Einzelnachweise 

199596
Verbandsliga MecklenburgVorpommern 1995 96